Thiemann ist der Familienname folgender Personen:

 Anja Thiemann (* 1986), deutsche Schauspielerin
 Auwa Thiemann (1950–2014), deutscher Profiangler, Angelcoach und Fernsehmoderator
 Bernd Thiemann (1943–2022), deutscher Bankmanager
 Carl Thiemann (1881–1966), Maler und Holzschneider
 Colette Thiemann (* 1974), deutsche Politikerin (CDU), MdL
 Eike Thiemann (* 1995), deutscher Futsalnationalspieler
 Elisa Thiemann (* 1985), deutsche Schauspielerin
 Ellen Thiemann (1937–2018), deutsche Journalistin und Schriftstellerin
 Elsa Thiemann (1910–1981), deutsche Fotografin, Fotojournalistin und Künstlerin
 Eugen Thiemann (1925–2001), deutscher Archäologe, Kunsthistoriker und Museumsdirektor
 Flora Thiemann (* 2002), deutsche Schauspielerin
 Franz Thiemann (1906–2000), deutscher Unternehmer und Pionier der Reformkostidee, Verbandsfunktionär und IHK-Präsident

 Hans Thiemann (1910–1977), deutscher Maler und Hochschullehrer
 Hugo Thiemann (1917–2012), Schweizer Wissenschaftler, Mitbegründer des Club of Rome
 Johannes Thiemann (* 1994), deutscher Basketballspieler
 Karl Thiemann (1894–nach 1943), deutscher SS-Führer im Reichssicherheitshauptamt
 Karl-Heinz Thiemann (* 1933), deutscher Opernsänger (Tenor)
 Käthe Thiemann (1911–2001), deutsche Geografin, Lehrerin und Schulleiterin
 Margarete Thiemann (1909–1950), deutsche Malerin
 Ottilie Thiemann-Stoedtner, Ehename von Ottilie Rady, (1890–1987), deutsche Kunsthistorikerin und Hochschullehrerin
 Rolf Thiemann (* 1938), deutscher Fußballspieler
 Rudolf Thiemann (* 1955), deutscher Verleger und Verbandsfunktionär
 Sophia Thiemann (* 1996), deutsche Fußballspielerin
 Steffen Thiemann (* 1966), deutscher Schriftsteller
 Sven Thiemann (* 1974), deutscher Schauspieler
 Thomas Thiemann (* 1967), deutscher Physiker
 Walter Thiemann (1898–1983), deutscher evangelischer Pfarrer

Siehe auch:
 Tiemann, Timann, Thimann